Maison ist der Name folgender Personen:
 Nicolas-Joseph Maison (1771–1840), französischer General und Staatsmann, Marschall von Frankreich
 Rudolf Maison (1854–1904), deutscher Bildhauer
 Wolfgang Maison (* 1971), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Zoé De Grand Maison (* 1995), kanadische Charakterschauspielerin in Film und Fernsehen

Maison ist Namensbestandteil folgender Ortschaften in Frankreich:
 Maison-des-Champs, Gemeinde im Département Aube
 La Maison-Dieu, Gemeinde im Département Nièvre
 Maison-Feyne, Gemeinde im Département Creuse
 Maison-Maugis, Gemeinde im Département Orne
 Maison-Ponthieu, Gemeinde im Département Somme
 Maison-Roland, Gemeinde im Département Somme
 Maison-Rouge, Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Neuve-Maison, Gemeinde im Département Aisne
 La Haute-Maison, Gemeinde im Département Seine-et-Marne

Siehe auch:
Maisons